Gare de Marines, située sur le territoire de la commune de Marines dans le département du Val-d'Oise 
 Gare de Marines (Halte), également située sur le territoire de la commune de Marines dans le département du Val-d'Oise